Europsko prvenstvo u rukometu na pijesku za žene 2009. održano je u norveškom Larviku od 23. do 28. lipnja.

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina I

Skupina II

Izbacivanje 

 četvrtzavršnica:  -  2:0 (18:14, 16:12)
 četvrtzavršnica:  -  2:1 (15:18, 18:15, 4:3)
 četvrtzavršnica:  -  2:1 (17:6, 15:16, 7:3)
 četvrtzavršnica:  -  0:2 (18:19, 11:15)

 poluzavršnica:  -  2:1 (15:16, 11:10, 4:3)
 poluzavršnica:  -  0:2 (14:16, 18:22)

 za treće mjesto:  -  2:0 (22:17, 20:19)

 završnica:  -  2:1 (17:16, 15:16, 6:4)

2009
Međunarodna rukometna natjecanja u Norveškoj